CNL steht für:
 Centre national de littérature, das Nationale Literaturzentrum Luxemburgs
 Chronische Neutrophilenleukämie, eine Blutkrankheit
 Christian New Life, kasachischer christlicher Fernsehsender
 Congrès national pour la liberté
 City Night Line, eine Zuggattung für Nachtreisezüge in Europa
 City Night Line CNL AG, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft

cnl steht für:
 Lalana-Chinantekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Chinantekischen in Mexiko

CNL